Lekcja muzyki – obraz Jana Vermeera
 Lekcja muzyki – powieść Katharine Weber
 Lekcja muzyki – film Andrzeja Mańkowskiego z 2006 roku
Zobacz też
 Przerwana lekcja muzyki